El término Assmann o Assman puede referirse a:
 (Walter) Fabián Assmann, futbolista argentino.
 Jan Assmann, egiptólogo alemán.
 Hugo Assmann, teólogo brasileño.
 Marie Hélène Assmann, actriz y locutora de radio belga.